Александров, Николай Александрович:
 Александров, Николай Александрович (1841—1907) — русский писатель, художественный критик и этнограф, редактор, издатель «Художественного журнала» (1881—1887).
 Александров, Николай Александрович (1858—1936) — фармаколог, профессор.
 Александров, Николай Александрович (1884—1915) — политический деятель.
 Александров, Николай Александрович (1922—1990) — советский коневод, табунщик.
 Александров, Николай Александрович (1865—1896) — музыкант, учитель, фольклорист, первый получивший музыкальное образование чуваш. Примечания